Уи́льям Дже́ймс Пу́ллман (; род. 17 декабря 1953) — американский актёр.

Биография 
Билл Пуллман родился в семье врачей, у него есть шестеро братьев и сестёр, большинство из которых также, как и родители, выбрали профессией медицину. По окончании школы Пуллман учился в Университете Массачусетса в Амхёрсте на режиссёрском факультете.

Пуллман продюсировал собственные театральные пьесы и читал лекции в Университете штата Монтана. Театральный дебют Пуллмана состоялся в Нью-Йорке. Он много играл на Бродвее.

После переезда в Лос-Анджелес Пуллман продолжал работать в театре до 1987 года, когда Мел Брукс пригласил его на роль в научно-фантастическом фильме-пародии «Космические яйца», который стал переломным в актёрской карьере Пуллмана. За этой ролью последовал успех в фильмах «Турист поневоле», «Неспящие в Сиэтле», «Пока ты спал» и «Каспер».

В 1996 году Пуллман сыграл американского президента, спасающего человечество от уничтожения инопланетянами, в фильме Роланда Эммериха «День независимости».

С 1987 года Пуллман женат на танцовщице Тамаре Гурвиц, у них трое детей: дочь Майса (1988) и сыновья Джек (1989) и Льюис (1993).

Фильмография

Кино

Телевидение

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Дели
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Онеонте
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте
Преподаватели Университета штата Нью-Йорк в Дели
Преподаватели Университета штата Монтана
Киноактёры США